Андре́й Вита́льевич Коле́сников:
 Колесников, Андрей Витальевич (род. 1957) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Колесников, Андрей Витальевич (род. 1961) — русский поэт, бард, врач.